Hobyo, ciutat de Somàlia, vegeu Obbia
 Sultanat d'Hobyo o Obbia, antic soldanat somali 1878-1925